Józef González Huguet (1874–1936) – błogosławiony Kościoła katolickiego, męczennik
 José González (1906–1997) – hiszpański pływak, olimpijczyk
 José González (ur. 1907) – hiszpański strzelec
 José González (1914–) – chilijski koszykarz
 José González García (ur. 1973) – meksykański szachista, arcymistrz
 José González (ur. 1978) – szwedzki piosenkarz, gitarzysta, kompozytor
 José Luis González (ur. 1984) – argentyński siatkarz
 José González (ur. 1993) – nikaraguański zapaśnik
 José González (ur. 1991) – panamski piłkarz
 Julio José González (ur. 1991) – meksykański piłkarz

Zobacz też 
 José Luis González